Patisjka Reka (albanska: Patishka Rekë, makedonska: Патишка Река) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Sopisjte, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Patisjka Reka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Patisjka Reka är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Patisjka Reka. Närmaste större samhälle är Batinci,  kilometer nordost om Patisjka Reka. 

I omgivningarna runt Patisjka Reka växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Patisjka Reka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sopisjte (kommun)